Константин Балакирев:
 Балакирев, Константин Михайлович (1911—1980) — советский военный деятель, контр-адмирал. 
 Балакирев, Константин Николаевич (род. 1980) — российский актёр театра и кино.